Višnjevo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Višnjevo, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Višnjevo, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Višnjevo, un village situé dans la municipalité de Plav.